Ледникът Дарвин () е долинен ледник в Източна Антарктида, Бряг Хилари, на Земя Виктория. Води началото си от Източноантарктическото плато и „тече“ на изток-югоизток между планините Кук на север и Дарвин на юг, части от Трансантарктическите планини. „Влива“ се в северозападната част на шелфовия ледник Рос, на 20 km южно от ледниковия език на ледника Мюлок.

Долната част на ледника Дарвин е открита и топографски заснета през 1901 – 04 г. от британската антарктическа експедиция възглавявана от капитан Робърт Скот и е наименувана от него в чест на Леонард Дарвин (1850 – 1943), четвърти син на Чарлз Дарвин, президент на Кралското географско дружество от 1908 до 1911 г. Горната част на ледника е открита и изследвана през 1956 – 58 г. от новозеландската антарктическа експедиция възглавявана от Едмънд Хилари.

Източници 

 Darwin Glacier auf geographic.org (englisch)

География на Антарктида
Ледници в Антарктика